Cutforth est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1899-1980), officier britannique
 (1909-1984), journaliste britannique

Homonymie de patronyme